Altendorf, une commune d'Allemagne située dans l'arrondissement de Schwandorf ;
 Altendorf, une commune d'Allemagne située dans l'arrondissement de Bamberg ;
 , une ancienne commune d'Allemagne, quartier de la commune de Brome ;
 Altendorf, une commune d'Autriche ;
 Altendorf, une commune de Suisse.